Мако́вский (Мако́вская) — фамилия и топоним. Известные носители:

Маковский 
 
 Маковский, Анатолий Владимирович (1933—1995?) — русский поэт.
 Маковский, Вениамин Львович (1905—1985) — советский инженер-строитель.
 Маковский, Винценц (1900—1966) — чешский скульптор.
 
 Маковский, Геннадий Тихонович (1937—1979) — советский цирковой клоун, Заслуженный артист РСФСР (1969), выступал в дуэте с Геннадием Ротманом.
 Маковский, Даниил Павлович (1899—1970) — советский историк, краевед Смоленщины.
 Маковский, Дмитрий Сергеевич (род. 2000) — российский футболист.
 Маковский, Егор Иванович (1800—1886) — русский деятель искусств, один из основателей МУЖВЗ.
 Маковский, Иосиф Исаакович (1918—1986) — Герой Советского Союза.
 
 Маковский, Марк Михайлович (1930—2017) — советский и российский лингвист.
 Маковский, Михаил Михайлович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Маковский, Николай Егорович (1842—1886) — русский художник, учредитель ТПВХ.
 Маковский, Сергей Константинович (1877—1962) — русский поэт, художественный критик и организатор художественных выставок.
 Маковский, Спартак Иосифович (1920—2000) — лётчик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Маковский, Тадеуш (1882—1932) — польский художник.
 
 Маковский, Юрий Игнатьевич (1889−1937) — деятель советских спецслужб.



Топоним 
 Маковский — хутор, Кочубеевский район, Ставропольский край.

См. также 
 Маковски

Художественные династии